

Anno 
 1833 – (MDCCCXXXIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1833 a.C.

Matematica 
 1833 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1833 Shmakova – asteroide della fascia principale del sistema solare